Brian D. Siewert (?-), compositeur de musiques de séries télévisées ;
 Curt Siewert (1899-1983), generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale et un generalmajor dans la Bundeswehr ;
 Elisabeth Siewert (1867-1930), écrivaine allemande ;
Eva Siewert (1907-1994), journaliste et écrivaine allemande ;
 Jan Siewert (1982-), joueur puis entraîneur allemand de football
 Robert Siewert (1887-1973), homme politique allemand ;